

Földrajz
Balatonendréd, Somogy megye
Barsendréd (Kisendréd, szk. Ondrejovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Endréd, Somlyócsehi egykori része
Érendréd (rom. Andrid), Románia, Szatmár megye
Fertőendréd (ném. Großandrä), Győr-Moson-Sopron megye
Endrédi major, Petőháza része, Győr-Moson-Sopron megye